Ceubrek (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Ceubrek (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Ceubrek (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië